

Muziek 
Albums
 Live it up (Johnny Mathis) (1962), muziekalbum van Johnny Mathis
 Live it up (album van The Isley Brothers) (1974), muziekalbum van The Isley Brothers
 Live it up (David Johansen) (1982), muziekalbum van David Johansen
 Live it up (album van Crosby, Stills & Nash) (1990), muziekalbum van Crosby, Stills & Nash
 Live it up (Holly Woods) (2007), muziekalbum van Holly Woods
 Live it up (Lee DeWyze) (2010), muziekalbum van Lee DeWyze

Liedjes
 Live it up (Doris Day) (1957), lied van Doris Day
 Live it up (lied van The Isley Brothers) (1974), lied van  The Isley Brothers
 Live it up (Mental As Anything) (1985), lied van Mental As Anything
 Live it up (lied van Crosby, Stills & Nash) (1990), lied van Crosby, Stills & Nash
 Live it up (Yüksek Sadakat) (2011), lied van Yüksek Sadakat
 Live it up (Lloyd Banks) (2012), lied van  Lloyd Banks
 Live it up (Tulisa Contostavlos) (2012), lied van Tulisa Contostavlos
 Live It Up (Jennifer Lopez) (2013), lied van Jennifer Lopez

Film en televisie 
 Live It Up! (1963), een Engelse muziekfilm
 Live It Up! (televisieserie), (1978-1990), een Canadees lifestyle programma op televisie